Лоуренс Насен (; род. , Остенде, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «». Младший брат велогонщика Оливера Насена из этой же команды.

Карьера

Достижения 

2016
 5-й Мемориал Ван Конингсло
 6-й Круг Валлонии
 8-й Гран-при Крикельйона
2017
 3-й Классика Брюгге
 5-й Хейстсе Пейл
 5-й Дварс дор де Вламсе Арденнен
 9-й Гойксе Пейл
2019
 6-й Чемпионат Фландрии
 7-й Бредене-Коксейде Классик
 8-й Эшборн — Франкфурт
 9-й Омлоп ван хет Хаутланд
 10-й Нокере Курсе
 10-й Famenne Ardenne Classic
2020
 7-й Классика Брюсселя

Ссылки 
 Насен, Лоуренс на FirstCycling 
 
 
 

Велогонщики Бельгии